ГАЗ-3409 «Бобр» — снегоболотоходный плавающий гусеничный транспортёр с дизельным двигателем. Предназначен для перевозки людей и грузов. Производитель Заволжский завод гусеничных тягачей, входит в компанию «РМ-Терекс», корпорации «Русские Машины». Серийно выпускается с 2006 года, стоит на вооружении МЧС РФ, Минздрава РФ, ОМОНа и т. д.

Отличительные способности: асфальтоходные гусеницы со съёмными резиновыми башмаками, защищающими от разрушения почву.

Технические характеристики 
 Снаряженная масса, 3600 кг
 Допустимая полная масса буксируемого прицепа, 1300 кг
 Грузоподъемность, 600 кг
 Кол-во мест (кабина/салон) — 2/4
 Двигатель дизельный с турбонаддувом 4-цилиндровый Cummins ISF 2.8, ранее устанавливался ГАЗ-5601
 Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) 260 (26,5)
 Максимальная скорость по суше, 65 км/ч
 Колея, мм 1520
 База, мм 2500

Фотогалерея

См. также 
 ГАЗ-34039 «Ирбис»
 ГАЗ-34039
 СВГ-701 «Ямал»

Примечания

Литература

Ссылки 
 ГАЗ 3409 «Бобр»

Автомобили России
Автомобили Горьковского автомобильного завода
Вездеходы
Плавающие автомобили
Снегоболотоходы